Die Abierto Mexicano Telcel 2014 sind ein Tennisturnier, welches vom 24. Februar bis zum 1. März 2014 in Acapulco stattfindet. Es ist Teil der ATP World Tour 2014 und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche werden in São Paulo die Brasil Open sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Letztere zählen genau wie die Abierto Mexicano Telcel zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Brasil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 gehören.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto Mexicano Telcel 2014 fand am 22. und 23. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Abierto Mexicano Telcel 2014 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Acapulco